Jarrell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Michael Jarrell (* 1940), US-amerikanischer Priester, Bischof von Baton Rouge
 Jessica Jarrell (* 1995), US-amerikanische Sängerin und früheres Kindermodel
 Kathryn Jarrell Gutzwiller (* 1948), US-amerikanische Klassische Philologin
 Michael Jarrell (* 1958), Schweizer Komponist
 Randall Jarrell (1914–1965), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tommy Jarrell (1901–1985), US-amerikanischer Fiddle- und Banjospieler und Sänger

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Jarrell (Texas)

Siehe auch:
 Jarrell-Tornado